XIII – wiek
 XIII (komiks)
 XIII (gra komputerowa)
 XIII (serial telewizyjny)